

Geografia 
 Seto – città della prefettura di Aichi (Giappone)
 Mare Interno di Seto – braccio di mare che separa le isole di Honshū, Shikoku e Kyūshū, in Giappone

Persone 
 Asaka Seto – attrice giapponese
 Javier Setó – regista e sceneggiatore spagnolo
 Kōji Seto – cantante e attore giapponese
 Takayuki Seto – calciatore giapponese

Altro 
 Dialetto seto – lingua baltofinnica parlata in Estonia
 Seto Kaiba – personaggio del manga e anime Yu-Gi-Oh!
 Seto no hanayome – manga e anime di Tahiko Kimura